Воротнико́в — русская фамилия; женская форма Воротникова.

Известные носители 
 Воротников, Александр Степанович (1878—1940) — российский и советский военачальник.
 Воротников, Андрей Алексеевич (род. ?)— российский учёный-правовед, доктор юридических наук, профессор, специалист по теории государства и права, Почётный работник высшего профессионального образования РФ.
 Воротников, Антоний Павлович (1857—1937) — драматург, беллетрист, переводчик, журналист, режиссёр, сценарист.
 Воротников, Борис Васильевич (1928—2003) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Воротников, Валерий Павлович (род. 1945) — советский военный и политический деятель, депутат Государственной Думы.
 Воротников, Виталий Иванович (1926—2012) — советский политический деятель, председатель Совета Министров РСФСР.
 Воротников, Владимир Васильевич (1940—2022) — передовик советского производства, электросварщик. Герой Социалистического Труда.
 Воротников, Владислав Владимирович (род. 1947) — советский и российский шахматист.
 
 Воротников, Павел Максимович (1810―1876) ― русский композитор, педагог, специалист по русской церковной музыке.
 Воротников, Роман Евгеньевич (род. 1983) — российский гребец.
 Воротников, Семён Павлович (1896—?) — Герой Социалистического Труда.
 Воротников, Сергей Илларионович (1929—2018) — бригадир комплексной бригады шахты, Герой Социалистического Труда.
 Воротников, Юрий Леонидович (род. 1951) — российский филолог.

См. также 
  — название нескольких населённых пунктов России.
 Воротниковые акулы — род акул одноимённого семейства отряда воббегонгообразных.